Schnirelmann, Schnirelman, Shnirelman:
 Lev Genrikhovich Schnirelmann
 Densité de Schnirelmann
 Victor Schnirelmann